Balaka (district), een district van Malawi
Balaka (stad), de hoofdstad van het district
Balaka, een geslacht uit de palmenfamilie